Die 1. Amateurliga Bayern 1976/77 war die 27. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga. Diese Liga war damals die höchste Spielklasse des Bayerischen Fußballverbandes und im damaligen deutschen Fußball-Ligensystem drittklassig. Zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen stellte sie bis 1978 den Unterbau zur 2. Fußball-Bundesliga Süd dar.

Saisonabschluss 
Der FC Kickers Würzburg wurde Bayerischer Amateurmeister und durfte direkt in die 2. Bundesliga Süd aufsteigen. Der ATS Kulmbach nahm als Bayern-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1977 teil und scheiterte dort im Halbfinale am späteren Sieger Fortuna Düsseldorf (Amateure). Der 1. FC 1911 Passau, der ASV Herzogenaurach und der SC Fürstenfeldbruck 1919 mussten in die Landesliga absteigen. Aus den Landesligen kamen zur Saison 1977/78 der 1. FC Herzogenaurach, der MTV Ingolstadt und der TSV Trebgast als Aufsteiger, sowie der FC Schweinfurt 05 als Absteiger aus der 2. Bundesliga.

Ergebnis-Kreuztabelle

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 
 Ehrentafel der Bayernliga-Meister bei D.S.F.S
 Amateurliga Bayern 1976/77 bei f-archiv.de
 Abschlusstabelle Amateurliga Bayern 1976/77 bei manfredsfussballarchiv.de
  bei manfredsfussballarchiv.de

Fußballsaison 1976/77
1976